Коржо́в () — російське прізвище. Походить від слова «корж».

Персоналії 
 Коржов Данило Трохимович (1902—1943) — учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу.
 Коржов Олександр Юрійович (* ? — † 2022) — старший матрос Збройних сил України, учасник Російсько-української війни.

Російські прізвища